Илие Настасе (, правилно произношение Илие Нъстасе) е румънски професионален тенисист, бивш номер едно в света от 23 август 1973 година до 2 юни 1974. Той е първият тенисист в историята на тениса, който става номер едно (след започване на класацията). Печели общо 88 турнира на сингъл. Печели 2 титли от големия шлем – Откритото първенство на САЩ (1972) и Откритото първенство на Франция (1973). Два пъти достига до финал на Уимбълдън. Обича да развлича публиката с играта си и да влиза в словесни препирни със съдиите. Играе с дясната ръка.

През 1991 г. е включен в Международната тенис зала на славата.

Външни препратки 

 
  Профил в ATP
  Списък с участия за Купа Дейвис
  International Tennis Hall of Fame Профил

Румънски тенисисти
Родени в Букурещ